Стринадюк Микола Богданович (* 1962) — український майстер-різьбяр.
 Стринадюк Роман Михайлович (1935—2010) — майстер з художньої обробки металу та шкіри; член НСХУ, заслужений майстер народної творчості України.
Українські прізвища